«Про кота…» — советский художественный телефильм, снятый Святославом Чекиным в 1985 году. Музыкальная импровизация на тему сказки Шарля Перро «Кот в сапогах» со стихами Давида Самойлова и музыкой Виталия Розенберга и Игоря Бриля.

Сюжет 
Младшему сыну мельника в наследство от отца достался только кот. Хитрый кот надел сапоги-сапожки и уверенно направился в королевский замок, где с помощью подарков пробудил интерес к своему хозяину, названному им маркизом Карабасом. 

В конце фильма принцесса не полюбила самозваного маркиза, отметив, что он «дурного воспитания».

В ролях 
 Леонид Ярмольник — Кот
 Альберт Филозов — Король
 Марина Левтова — Принцесса
 Петр Щербаков — Канцлер
 Валентин Гафт — Людоед
 Сергей Проханов — Карабас, младший брат
 Игорь Суровцев — старший брат
 Вячеслав Логинов — средний брат
 Александр Иншаков — старший косарь
 Елена Ольшанская — старшая жница
 Василий Кортуков — охранник Людоеда
 М. Силаев — охранник Людоеда
 Вадим Ермолаев — повар

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Давид Самойлов
 Режиссёр-постановщик: Святослав Чекин
 Оператор-постановщик: Александр Тафель
 Художник-постановщик: Элеонора Виницкая
 Композиторы: Виталий Розенберг, Игорь Бриль

Дополнительная информация 

Святослав Чекин много занимался джазовой и импровизационной музыкой, работал в кино как композитор. Общался и дружил с джазовыми музыкантами, снимал джаз. Для работы над единственным своим игровым фильмом — сказкой-мюзиклом, снятом в Эстонии по мотивам сказки Шарля Перро на стихи Давида Самойлова, он пригласил как композиторов пианиста Игоря Бриля и гитариста Виталия Розенберга. Этим Святослав Чекин отдал дань уважения столь любимому им джазу.

Факты 
 В одном из моментов кот насвистывает мотив песни «Жил да был чёрный кот за углом».
 «Осовремененностей» в фильме много: Принцесса в сцене прогулки носит наушники, косари одеты в современные футболки и так далее.

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1985 года
Фильмы ТО «Экран»
Музыкальные телефильмы СССР
Телефильмы-сказки СССР
Телефильмы на русском языке
Экранизации литературных сказок
Кот в сапогах
Фильмы-сказки СССР